Rouet est un nom propre ou un nom commun (écrit alors sans majuscule initiale) qui peut désigner :

Bâtiments 
 Rouet (moulin), un moulin traditionnel à aiguiser les couteaux.

Objets 

 Rouet (outil), un outil de filage,
 Rouet géant de Sainte-Germaine-Boulé, monument commémoratif, plus grand rouet du monde,
 Roue à carillons, 
 Rouet de cordier, instrument composé d'un tourniquet mû par une grande roue à bras et qui tord les brins (fixés aux crochets du rouet et du « carré ») à mesure que le cordier lâche la filasse en marchant à reculons. Lorsque les fils deviennent des torons, le cordier  glisse entre eux un billot ou toupin (petite pièce en bois de forme ovale) et le place contre le crochet du carré qu’un aide fait alors tourner, pour permettre aux torons de se torsader ensemble et former une corde.
 Rouet (armement), un élément d'anciennes armes à feu,

Patronyme 

 Albert Rouet (1936-), archevêque de Poitiers,
 Alexandre Rouet (1809-1882), homme politique français,
 Pascale Rouet (1961-), organiste française,
 Sébastien Rouet (1985-), joueur de rugby à XV.

Toponyme 
 Rouet (Hérault), une commune française du département de l'Hérault,
 Le Rouet, un quartier de Marseille,
 Le Bas-Rouet et le Haut-Rouet sont des quartiers de la commune de Hirson (Aisne)
 Le Rouet (Aveyron), une commune française du département de l'Aveyron,
 Carry-le-Rouet, une commune française du département des Bouches-du-Rhône,
 La plage du Rouet, à La Palme, commune du département de l'Aude, en région Languedoc Roussillon, sur la méditerranée.

Divers 
 Baloubet du Rouet, un cheval de saut d'obstacles.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme